Příjmení Achard [ašár] nosí více významných osobností:

příjmení
 Achard z Clairvaux († 1170) – cisterciácký mnich
 Franz Karl Achard (1753–1821) – pruský chemik
 Louis Amédée Achard (1814–1875) – francouzský novinář a spisovatel
 Marcel Achard (1899–1974) – francouzský dramatik a spisovatel